El topónimo Las Algámitas puede referirse a:

 la antigua denominación de Algámitas, municipio español situado en la provincia de Sevilla, en Andalucía.
 Las Algámitas, caserío situado en el municipio español de Medina Sidonia, en la provincia de Cádiz, Andalucía.